Trousseau ist

 der Name einer Rebsorte, siehe Trousseau
 französisch und englisch für Aussteuer

Trousseau ist der Familienname folgender Personen:
 Armand Trousseau (1801–1867), französischer Internist und Kliniker
 Georges Phillipe Trousseau (1833–1894), französischer Mediziner

Siehe auch:
 Trousseau Gris, Rebsorte
 Trousseau-Zeichen, klinischer Hinweis auf eine vorliegende Tetanie, beispielsweise im Rahmen eines Hypoparathyreoidismus